Lierna ima više značenja:
 Lierna, Arezzo
 Lierna, Lecco